Az  a szöuli metró kilencedik vonala, melyet a Seoul Metro Line9 Corporation üzemeltet. 2009. július 24-én adták át. A 31,7 km hosszú vonal 2013-ban  főt szállított. Az üzemeltető társaság vegyesvállalat, melynek 80%-ban a francia Veolia Transport, 20%-ban a dél-koreai Hyundai Rotem a tulajdonosa. A metró építése 900 milliárd vonba került, melyből 420 milliárdot Szöul városa és a dél-koreai államháztartás állt. 2018. december 1-jén üzembe helyeztek egy új, 9,2 kilométerest szakaszt.

Állomások
EX: Expresszvonatok
●: Expresszvonatok megállója
O: Az expresszvonatok nem állnak meg

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A 9-es metró honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró